Д-3:

 Д-3 «Красногвардеец» — советская подводная лодка
 Торпедные катера типа «Д-3» — советские торпедные катера